Тонкович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тонкович, Радмила Дмитриевна — югославская лётчица, филолог, авиационный журналист и редактор, профессор и переводчик.
 Тонкович, Энди (1922—2006) — американский профессиональный баскетболист.